est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Général Marinas, Io est le gardien du pilier de l'Océan Pacifique Sud.

Scylla, le terrible monstre marin 
Arrivant face au pilier du Pacifique Sud, les chaînes du chevalier Shun d'Andromède l'avertirent d'un danger imminent.
Devant lui, apparut alors une jeune vierge qui ne semblait pas être une menace ; Pourtant la chaîne d'Andromède perçut dans cette femme une menace et attaqua. Shun stoppa son arme, et l'image de la jeune femme disparut, avant de réapparaître et de se transformer en monstre  composé d'un corps de femme et de différents animaux sauvages.

Surpris et effrayé, Shun se rendit compte qu'il s'agissait là d'une illusion créée par le Général Io de Scylla, un des sept Généraux de Poséidon. Celui-ci était déterminé à tuer tout intrus voulant nuire à l'Empereur des Océans. Essayant dans un premier temps de régler le conflit en dialoguant, Shun échoua et Io décida de combattre, ne supportant pas l'idée que quelqu'un puisse vouloir détruire le pilier dont il avait la responsabilité.

Les multiples défenses de la Chaine d'Andromède 
Dépassé par la puissance de Io, Shun n'arrivait pas à prendre le dessus sur son terrible adversaire. Io utilisa de nombreuses techniques, chacune d'elles représentant un des monstres de Scylla, laissant le chevalier d'Andromède quasiment mort.
Shun ne semblait avoir aucune chance... mais il n'abandonna pas et trouva la force de se relever et de continuer le combat.
Le Général de Scylla réitéra ses attaques mais fut surpris de voir que Shun avait trouvé un moyen de contrer chacune de ses attaques : la puissante chaîne nébulaire trouvant pour chaque technique une défense adéquate.

Les attaques de Io n'ayant plus d'effet sur Shun, le chevalier de bronze proposa à son adversaire de le laisser en vie si celui-ci lui permettait de détruire le pilier du Pacifique Sud. Enragé et vexé par une telle proposition, le Général de Scylla brisa les chaînes qui le retenaient prisonnier (Il est le seul du manga à se débarrasser de la chaîne d'Andromède en la faisant exploser, (Aldébaran s'en était seulement dégagé) et attaqua à l'aide de sa technique Big Tornado. Subissant les effets de l'attaque de Io, Shun augmenta son cosmos à son paroxysme et déclencha sa "Nebula Storm", réduisant en pièce l'Écaille du Général Marinas et le laissant pour mort.

C'est alors qu'apparut Kiki, l'apprenti chevalier d'or du Bélier, venu apporter l'armure d'or de la Balance afin que les chevaliers de bronze puissent détruire les piliers à l'aide des armes de l'amure d'or.
Shun prit le Nunchaku et, se concentrant, le lança en direction du gigantesque pilier.

Encore vivant, plus que jamais loyal envers Poséidon et dans un dernier acte désespéré, Io se jeta dans la trajectoire des armes de la Balance afin de les stopper et protéger son pilier. Malheureusement pour lui, le Général Marinas n'était désormais plus protégé par son Écaille et reçut donc de plein fouet l'énergie de l'arme de la Balance.
Son sacrifice, bien que courageux, s'avéra totalement inutile puisque l'arme continua sur sa lancée et anéantit le pilier du Pacifique Sud.

Écaille 
L'Écaille de Io représente Scylla, Nymphe qui fut changée en monstre et qui terrorisa par la suite les marins.

Techniques 
 Wolf's Fang
 Eagle Clutch
 Queen Bee Stinger    
 Vampire Inhale
 Serpent Strangler
 Grizzly Slap
 Big Tornado : ultime attaque de Io, qui contrairement aux autres, ne représente pas un animal.

Voix 
Dans la version originale, Io est doublé par Futamata Issei. Dans la version Française, il est doublé par Éric Legrand.

Notes 
 Io est un des personnages à qui Masami Kuramada a donné le plus de techniques. Les autres personnages étant Shun d'Andromède et Shaka de la Vierge. 
 Io est le seul personnage, aussi bien dans le manga que dans la série d'animation, à avoir été tué par l'une des douze armes de l'armure d'or de la Balance.

Marinas de Poséidon
Personnage de fiction chilien